

Geografia
 Kosti – città del Sudan
 Kosti – villaggio della Bulgaria nel comune di Carevo

Persone
 Eleni Kosti (1985) – nuotatrice greca
 María Kosti (1951) – attrice spagnola
 Iōannīs Kosti (2000) – calciatore cipriota